— феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1600—1871), в провинции Иё региона Нанкайдо на острове Сикоку (современная префектура Эхимэ).

Краткая история 
Административный центр княжества: замок Мацуяма (современный город Мацуяма, префектура Эхимэ).

Доход хана:

 1600—1627 годы — 200 000 коку риса
 1627—1634 годы — 240 000 коку
 1635—1871 годы — 150 000 коку риса

Княжество было создано в 1600 году. Первым правителем домена стал Като Ёсиаки (1563—1631), который в 1627 году был переведён в Айдзу-хан (провинция Муцу).

В 1627—1634 годах Иё-Мацуяма-ханом владел Гамо Тадатомо (1604—1634), переведённый туда из Каминояма-хана (провинция Муцу).

С 1635 по 1871 год княжеством управлял род Мацудайра (ветвь Хисамацу), боковая линия династии Токугава. В 1635 году из Кувана-хана туда был переведён Мацудайра Садаюки (1587—1668), второй сын Мацудайры Садакацу, сводного брата сёгуна Токугава Иэясу. Его потомки правили в княжестве вплоть до его ликвидации в 1871 году.

В период Бакумацу (1853—1867) Иё-Мацуяма-хан участвовал в военной кампании сёгуната против мятежного княжества Тёсю. Во время Войны Босин (1868—1869) княжество находилось на стороне императорского правительства Мэйдзи.

Правители княжества 
 Род Като, 1600—1627 (тодзама-даймё)

 Род Гамо, 1627—1634 (тодзама-даймё)

 Род Мацудайра (ветвь Хисамацу), 1635—1871 (симпан-даймё)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ханы Японии